Vassil Ouladzimiravitch Bykaw (en  ; en , ) est un écrivain, scénariste et journaliste soviétique et biélorusse né le  au village de Bytchki dans le raïon d'Ouchatchy et mort le  à Minsk. Il est surtout connu pour ses œuvres sur la Seconde Guerre mondiale.

Biographie 
Né en 1924 dans le village de Bytchki, non loin de Vitebsk, Vassil Bykaw étudie à l'école artistique de Vitebsk en 1939-1940. En 1941, il se trouve en Ukraine lorsque l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique. À 17 ans, il s'engage comme volontaire dans l'Armée rouge. Il combat sur le Front en Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, Hongrie et Autriche. Après avoir passé des années dans l'armée, il ne retourne en URSS que dans les années 1950. À Hrodna, il commence à travailler en tant que journaliste du journal Pravda. 

Il sert de nouveau dans l'armée entre 1949 et 1955. Passé à la réserve, il revient au journalisme. En parallèle à ses activités de reporter, il commence à publier à un rythme régulier des récits, de courts romans et des nouvelles. À partir de 1963, il signe des scénarios adaptant ses propres romans au cinéma.

En 1978, il s'établit à Minsk. Entre 1978 et 1980, il est député au conseil suprême de la République socialiste soviétique de Biélorussie. 

En 1987, il fait paraître Dans le brouillard (В тумане), son roman le plus connu, qui sera adapté à la télévision russe en 1992, puis au cinéma en 2012 par Sergei Loznitsa pour le film Dans la brume (В тумане, V toumané), sélectionné en compétition officielle au festival de Cannes 2012, où il remporte le prix FIPRESCI.

À partir de 1989, il joint le Front populaire biélorusse. Entre 1990 et 1993, il est président le l'Association mondiale des Biélorusses (Batskawchtchyna). En 1998, il émigre en Finlande et, plus tard, il vit en Allemagne. En 2000, il rentre en Biélorussie, mais y vit dans des conditions difficiles. Plus tard, il s'installe en République tchèque, mais retournera ultérieurement en Biélorussie.

Hors des frontières de son pays natal, Vassil Bykaw est l'un des auteurs biélorusses les plus lus. À l'époque de l'Union soviétique, ses œuvres ont été traduites dans la plupart des langues.

Œuvre

Romans, récits 
 Журавлиный крик, 1959 (Cri de grue)
 Здрада, 1961 (Trahison)
 Трэцяя ракета, 1962 
 Западня, 1962 (Piège)
 Альпийская баллада, 1963 
 Мёртвым не больно, 1965 
 Праклятая вышыня, 1968 (Maudite hauteur)
 Круглянский мост, 1968 (Le pont de Krougliani)
 Сотников, 1970 
 Обелиск, 1971 (Obélisque)
 Дожить до рассвета, 1972 (Vivre jusqu'à l'aube)
 Волчья стая, 1974 (Meute de loups)
 Его батальон, 1975 (Son bataillon)
 Пойти и не вернуться, 1978 (Va et ne reviens jamais)
 Знак бяды, 1982   
 Облава, 1986 
 Карьер, 1986 (Carrière)
 В тумане, 1987 
 Блиндаж, 1987 (L'abri), édition de la version intégrale en 2007
 Стужа, 1991 (Froid)
 Полюби меня, солдатик, 1996 (Aime-moi, soldat)
 Афганец, 1998 (Afghan)
 Волчья яма, 1999 (Piège du loup)
 Пасхальное яичко, 2000 (Œuf de Pâques)
 Болото, 2001 (Marais)
 Долгая дорога домой, 2002 (Long chemin du retour)

Nouvelles 
 Эстафета, 1959 (Relais)
 Адна ноч, 1965 (Une nuit)
 Байкі жыцьця (Combats de la vie)
 Вуціны статак (Troupe de canards)
 Кошка і мышка (Le chat et la souris)  
 Круты бераг ракі 
 Маленькая чырвоная кветачка (Petite fleur rouge)
 Мурашкі (Fourmis) 
 На балотнай сьцяжыне (Sur le sentier du marais)
 На сцяжыне жыцця (Sur le chemin de la vie)
 Незагойная рана (Plaie ouverte)
 Пахаджане 
 Салдацкі лёс (Destin du soldat) 
 Сваякi (Famille)
 Хутаранцы (Les agriculteurs)

Anthologie de nouvelles traduite en français 
 Le Menu Sable jaune, traduit par Ève Sorin, Paris, L'Harmattan, , 2003

Adaptations

Cinéma 
 1963 : Tretia raketa, film soviétique réalisé par Richard Viktorov, adaptation par Vassil Bykaw de son roman La Troisième Fusée
 1965 : Alpiskaïa ballada, film soviétique réalisé par Boris Stepanov, adaptation par Vassil Bykaw de son roman La Ballade des Alpes
 1975 : Voltchia staïa, film soviétique réalisé par Boris Stepanov, adaptation du roman Meute de loups
 1977 : Dojit do rassveta, film soviétique réalisé par Viktor Sokolov et Mikhail Yershov, adaptation par Vassil Bykaw de son roman Vivre jusqu'à l'aube
 1977 : L'Ascension (Восхождение), film soviétique réalisé par Larisa Shepitko, adaptation du roman Sotnikov
 1978 : Obelisk (Обелиск), film soviétique réalisé par Richard Viktorov, adaptation par Vassil Bykaw de son roman éponyme
 1986 : Okroutchy woïny, film polonais réalisé par  Andrzej Barszczynski et Jan Chodkiewicz, adaptation des romans La Troisième Fusée et Le Pont de Krougliani
 2012 : Dans la brume (В тумане, V toumané), film russe, réalisé par Sergei Loznitsa, adaptation du récit éponyme

Télévision 
 1982 : Dolgie vyorsty voyny téléfilm russe réalisé par Aleksandr Karpov, scénario original de Vassil Bykaw
 1992 : V toumané, téléfilm russe réalisé par Sergei Linkov, d'après le récit éponyme

Liens externes 
 
 Vassil Bykaw sur le site officiel de la République de Biélorussie

Références 

Écrivain biélorusse du XXe siècle
Écrivain biélorusse du XXIe siècle
Romancier biélorusse
Nouvelliste biélorusse
Scénariste biélorusse de cinéma
Écrivain soviétique
Héros du travail socialiste
Titulaire de la médaille du jubilé « 40 ans de la victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 »
Titulaire de la médaille du jubilé « 50 ans de la victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 »
Récipiendaire de l'ordre de Lénine
Récipiendaire de l'ordre de l'Étoile rouge
Récipiendaire de l'ordre du Drapeau rouge du Travail
Récipiendaire du prix Lénine
Récipiendaire du prix d'État de l'URSS
Récipiendaire de l'ordre de la Guerre patriotique, 1re classe
Naissance en juin 1924
Naissance en RSS de Biélorussie
Décès en juin 2003
Décès à Minsk
Décès à 79 ans
Résistant biélorusse